Rzut oszczepem mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniu 15 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 25 zawodników z 12 państw.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 

Do finału awansowało dziesięciu najlepszych zawodników.

Finał

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920